Hel – pierwiastek chemiczny
 He (ה) – litera alfabetu hebrajskiego
 He – znak japońskich sylabariuszy hiragana
 He – starożytne chińskie naczynie rytualne
 He – powiat w zachodniej części prefektury miejskiej Ma’anshan w prowincji Anhui w Chińskiej Republice Ludowej

 He (chin. 和妃) – żona księcia z mandżurskiej dynastii Qing Mian
 He – druga żona cesarza Chin Linga